Dominique Watrin, homme politique français né en 1953.
 Dominique Watrin, journaliste et humoriste belge.